Чеченците в Турция () представляват малцинство. Според оценки на „Joshua Project“ те са около 102 000 души.

Численост

Оценки 
През 2009 година, на среща в Сараево външният министър на Турция - Ахмет Давутоглу заявява, че в Турция има повече чеченци, отколкото са те в Чечения.

Разположение 
Според оценки на американската новинарска агенция „Асошиейтед Прес“ цитирана от вестник „Сега“ през 2002 година, 25 000 чеченци живеят в Истанбул и в западната част на Турция.

Селища 
Чеченски селища в Турция:

Източници 

Турция
Европейска диаспора в Турция